Zegreanu:
 Aurel Zegreanu
 Iustinian Zegreanu
 Octavian Zegreanu

Nume de familie românești